

События 

 Папа Урбан II отлучил короля Франции Филиппа I за развод с Бертой Голландской и женитьбу на Бертраде, бывшей жене графа Анжуйского (по иным источникам в 1094 году).
 Евпраксия выступил на соборах в Констанце и Виченце с обличением императора. Соборы в Констанце и Пьяченце предали Генриха IV анафеме.
 Церковный собор в Клермоне. 27 ноября — Папа Урбан II призвал к крестовому походу. Проповеди Петра Амьенского (Пустынника).
 1095—1116 — король Венгрии Кальман Книжник. Завершение завоевания Хорватии и Далмации.
 Согласно Следованой псалтыри, у «церкви Святого Николы Старого» основан Переяславль-Рязанский.
 Алексей I Комнин просил помощи у папы в возвращении Анатолии.
 Лже-Константин Диоген с половцами Тугоркана осадил Адрианополь. Захват и ослепление самозванца.
 При султане Великих Сельджукидов Баркиярок произошло восстание Тутуша (дяди султана).
 Святополк Изяславич и Владимир Всеволодович Мономах разгромили в степях половецкие станы.
 Убийство половецких ханов Итларя и Кытана в ходе русско-половецкой войны.
 В ходе Реконкисты создано графство Португалия.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1095 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1095 году

См. также

Примечания